Ангел Спасов Хаджимишев е български търговец и общественик.

Биография 
Роден е между 1780 и 1810 година в големия македонски град Велес, тогава в Османската империя, в големия български велешки род Хаджимишеви. Син е на видния български велешки търговец и общественик Спас Хаджимишев Ангелчев. Член е на Велешката българска община, подкрепя българското училищно дело и взима участие в борбата за църковна независимост на българите. Ангел Хаджимишев е сред водачите на българите във Велес за отхвърлянето на Цариградската патриаршия.

Ангел Хаджимишев заминава за Солун, за да развива дейността на търговската си къща „Ангел Хаджимишев и синове“, след като Велес изостава като търговски център. Като най-стар, влиятелен и с връзки в града, пръв за Солун заминава Ангел Хаджимишев, като в 1877 година вече е в града. В Солун Хаджимишев също развива успешна търговска дейност и става един от най-големите търговци в града.

Родословие

Бележки 

Български търговци
Български предприемачи от Македония
Български общественици от Македония
Родени във Велес
Ангел
Членове на Велешката българска община
Починали в Солун